Piallo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex acetosa; o
 el nombre común de la planta Rumex induratus.